Astalavista – nazwa domeny często stosowana dla internetowych serwisów dotyczących hackingu i bezpieczeństwa komputerowego. Dwiema najstarszymi i najbardziej znanymi są:
 astalavista.box.sk, wyszukiwarka serwisów internetowych dotyczących bezpieczeństwa (działała od 1994, obecnie już nie działa);
 Astalavista Security Group, serwis internetowy dotyczący bezpieczeństwa komputerowego, dostępny pod adresem astalavista.com (od 1997) i jako portal członkowski astalavista.net.

Na astalavista.box.sk można było znaleźć wyszukiwarkę cracków, numerów seryjnych oraz keygeneratorów do płatnego oprogramowania dostępnego w Internecie, ale otwarcie jej wiązało się ze znacznym ryzykiem zarażenia komputera wirusem.

Oprogramowanie łamiące zabezpieczenia